Schneckenhof  bezeichnet

 Schneckenhof (Burk), Wüstung auf dem Gemeindegebiet von Burk, Landkreis Ansbach, Bayern
 Schneckenhof (Hemau), Ortsteil der Stadt Hemau, Landkreis Regensburg, Bayern
 Schneckenhof (Marloffstein), Ortsteil der Gemeinde Marloffstein, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Schnekenhof (Schneckenhof), Weiler der Gemeinde Mittelbronn, Département Moselle, Frankreich
 Veselka (Vítkov) (Schneckenhof), Ansiedlung der Stadt Vítkov, Okres Opava, Tschechien